Leonardo Deplano – nuotatore italiano
 Marco Deplano, noto come Wertham – musicista italiano